Dwy steht für:
 Dwy Lake, See im Nipissing District, Ontario, Kanada

dwy steht für:
 Dhuwaya (ISO-639-3-Code), Kontaktvarietät der Jugend innerhalb des Dhuwal-Dialektkontinuums mehrerer Sprachvarietäten innerhalb der Yolŋu-Sprachen (Macro-Pama–Nyungan-Sprachfamilie innerhalb der Australischen Sprachen) im Norden von Northern Territory, Australien, ersetzte 1990 in Schulen Gumatj

Abkürzung